Лощинка — название населённых пунктов в России:

 Лощинка — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Лощинка — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.